Aleksandr Lichačëv – tennista russo
 Dmitrij Sergeevič Lichačëv – storico russo
 Ivan Fëdorovič Lichačëv – ammiraglio russo
 Sergej Lichačëv – tennista russo
 Valerij Lichačëv – ciclista russo